Mechanicstown (New York) ;
 Mechanicstown (Ohio) ;
 Mechanicstown (Virginie-Occidentale) ;

Homonymie de localités aux États-Unis